Стэнилешти () — коммуна в составе жудеца Васлуй (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год)::

 Корни-Албешти () — 3043 жителя
 Погэнешти () — 1188 жителей
 Керсэкосу () — 549 жителей
 Гура Вэий () — 507 жителей
 Буду Кантемир () — 329 жителей
 Богдана-Волосени () — 209 жителей
 Сэрату () — 57 жителя

География 
Коммуна расположена в 291 км к северо-востоку от Бухареста, 33 км к востоку от Васлуя, 74 км к юго-востоку от Ясс, 133 км к северу от Галаца.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 5882 человека.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Ссылки 
 Данные про коммуну Стэнилешти на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Васлуя